Krasnopilka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Krasnopilka (Hajssyn), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Hajssyn
 Krasnopilka (Mala Wyska), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Mala Wyska
 Krasnopilka (Oleksandriwka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandriwka
 Krasnopilka (Uman), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Uman